La Prva savezna liga FNRJ 1952-1953, conosciuta semplicemente come Prva liga 1952-1953, fu la 24ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la settima dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo secondo titolo.

Con questa stagione il torneo passa alla cadenza dall'anno solare primavera-autunno a quella autunno-primavera (più consona alla latitudine della Jugoslavia). Con la stagione successiva è previsto un aumento dell'organico da 12 a 14 squadre.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia
      Retrocessa in Druga Liga 1953-1954

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: rsssf.com

Squadra campione

(allenatore: Bane Sekulić, sostituito da Žarko Mihajlović)

giocatori (presenze/reti): Miljan Zeković (22/0)Todor Živanović (21/17)Branko Stanković (21/1)Predrag Đajić (21/1)Siniša Zlatković (21/0)Rajko Mitić (18/8)Tihomir Ognjanov (17/3)Milorad Diskić (17/0)Branislav Vukosavljević (13/8)Kosta Tomašević (9/3)Dimitrije Tadić (7/0)Jovan Cokić (6/2)Bela Palfi (6/1)Vasilije Šijaković (6/1)Ljuba Spajić (6/0)Dragoljub Župac (3/0)Milivoje Đurđević (2/0)Branko Nešović (1/0)Svetislav Milić (1/0)Miodrag Petrović (1/0)Miroslav Lazić (1/0)

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1952-1953
Kup Maršala Tita 1952

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1950-1953 su historical-lineups
  Statistiche 1954-1955 su historical-lineups
  Stagione 1952-1953 su HRnogomet
  Ligaški vremeplov su Sportnet
  Le stagioni 1944-1955 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1951-1960 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
  Stagione 1952-1953 su RSSSF

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
1953
Campionato jugoslavo di calcio